Le monster truck est un véhicule 4x4 aux roues surdimensionnées.

Monster Truck est un groupe de hard rock canadien.
Monster Truck est un jeu vidéo sorti en 1990 sur Game Boy.
Monster Trucks est un jeu vidéo sorti en 1997 sur PC et PlayStation.
Monster Trucks est le titre original du film Monster Cars sorti en 2016.